santa-clarense – abitanti di Santa Clara d'Oeste
santa-clarense – abitanti di Santa Clara do Sul